Aspen Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Aspen Mountain (Colorado)
 Aspen Mountain (New Mexico)
 Aspen Mountain (Wyoming)